Szatmár – nome ungherese del Sătmar (regione storica della Romania in gran parte corrispondente al distretto di Satu Mare)
 Comitato di Szatmár – comitato del Regno d'Ungheria